Kvalifikationsrækken kan henvise til flere artikler:

 Kvalifikationsrækken (fodbold) – en tidligere række for herreseniorer i det danske ligasystem indenfor fodbold.
 Kvalifikationsrækken (håndbold) – den femtebedste række i det danske ligasystem indenfor håndbold for henholdsvis herre- og dameseniorer.
 Kvalifikationsrækken (golf) – en række i det danske ligasystem indenfor golf for henholdsvis herrer og damer.
 Kvalifikationsrækken (tennis) – en række i det danske ligasystem indenfor tennis.
 Kvalifikationsrækken (badminton) – en række i det danske ligasystem indenfor badminton.